Een eiland in de Falklandeilanden, zie Barreneiland (Falklandeilanden)
Een eiland in Australië, zie Barreneiland (Australië)
Een eilandengroep in Madagaskar, zie Barreneilanden